Луиза Альборн (урожденная Ягер) (; 14 мая 1834, Йемгум, Восточная Фрисландия — 30 июля 1921, Хильдесхайм) — немецкая . Публиковалась под псевдонимом Луиза Хайдхейм.

Биография 
Родилась в семье судебного пристава. Обучалась у частных репетиторов, позже закончила школу в Гёттингене. В 1855 году вышла замуж за фермера-арендатора Альборна и с тех пор жила в нанятом поместье в Эренбурге в районе Дипхольца. Её муж умер в 1873 году. Луиза начала писать только после его смерти. В основном публиковала романы, большинство из которых имели историческое содержание и пользовались популярностью у читателей. После смерти мужа сначала переехала в Оснабрюк, а затем в Ганновер(1881).

С 1895 по 1902 год жила в Бад-Гарцбурге, но впоследствии вернулась в Ганновер. В 1910 году переехала к дочери Марии Реммерс в Хильдесхайм, где и умерла в 1921 году.

Избранные сочинения 
 Im Geist und in der Wahrheit. Роман в 3 частях, Hannover 1873—1876.
 Elisabeth von Brandenburg. Исторический роман в 3 частях, Berlin 1878.
 Das schlimme Jahr. Роман из швейцарской истории. 3 тома. Berlin 1880.
 Familie Braunau. Роман в 3 томах, Berlin 1883.
 Philipp von Artevelde. Исторический роман, Berlin 1883.
 Im tiefen Forst. Роман в 3 томах, Freiburg 1885.
 Schloß Favorite. Исторический роман, в 3 томах, Berlin 1887.
 Sich selbst der Nächste. Роман, Berlin 1888.
 Im Beguinenturm. Роман, Berlin 1890.
 Prinz Dino Adorno.Роман, Jena 1890.
 Anonym. Роман, Berlin 1890.
 Gundel von schweiler. Исторический роман, Jena 1890.
 Ippolito de' Medici. Роман, Jena 1892.
 Unordnungen. Роман в 2 томах, Berlin 1894.
 Pflicht und Wunsch. Роман, 1894.
 Johann Duve. Роман в 2 томах, Jena 1897.
 Hilf dir selbst! Роман, 1895)
 Unversöhnlich. Роман, Berlin/Eisenach/Leipzig 1899.
 Zwei Herzoginnen. Исторический роман. 1903.
 Im bösen Schein. Роман. 1905.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Luise Ahlborn
 Литература Луизы Альборн и о ней в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Писатели Германии XIX века
Писатели Германии XX века
Авторы исторических романов